Geografia
 Luca — comuna italiana da região Toscana (em italiano, Lucca)
 Luca (província) — província italiana da região Toscana (em italiano, Lucca)

Cinema
 Luca (2007), documentário argentino
 Luca (2021), animação da Pixar

Outros usos
 Lucca — personagem do jogo Chrono Trigger
 Lucca (futebolista) — jogador de futebol

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos